Ел Молоте има више значења:

 Ел Молоте (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Молоте (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику